Cerro Gordo ist der Name folgender Orte:

in Bolivien:
 Cerro Gordo (Potosí) in der Provinz Enrique Baldivieso 

in Mexiko:
 Cerro Gordo (Guanajuato) im Bundesstaat Guanajuato
 Cerro Gordo (Querétaro) im Bundesstaat Querétaro
 Cerro Gordo (San Luis Potosí) im Bundesstaat San Luis Potosí
 Cerro Gordo (Actopan) im Bundesstaat Veracruz
 Cerro Gordo (Emiliano Zapata) im Bundesstaat Veracruz

in den Vereinigten Staaten:
 Cerro Gordo (Illinois)
 Cerro Gordo (Minnesota)
 Cerro Gordo (North Carolina)
 Cerro Gordo (Tennessee)
 Cerro Gordo Ghost Town (California)
 Cerro Gordo County, Verwaltungseinheit in Iowa

Cerro Gordo ist der Name folgender Berge:
 Cerro Gordo (Durango), Berg im Bundesstaat Durango, Mexiko
 Cerro Gordo (Ciudad Real), Berg in der Provinz Ciudad Real, Spanien 
 Cerro Gordo (New Mexico)	
 Cerro Gordo (Oregon)	
 Cerro Gordo (Aguada, Puerto Rico)	
 Cerro Gordo (Añasco, Puerto Rico)	
 Cerro Gordo (Carolina, Puerto Rico)	
 Cerro Gordo (Ciales, Puerto Rico)	
 Cerro Gordo (Cidra, Puerto Rico)	

Cerro Gordo steht für:
 Schlacht von Cerro Gordo, Schlacht im Mexikanisch-Amerikanischen Krieg